Carly steht für:

 Carly, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Carly (Vorname), weiblicher Vorname
 Carly (Kfz-Diagnose)

Siehe auch:
 iCarly, US-amerikanische Fernsehserie
 Carley
 Karli